«Пеликан» () — французский комедийный фильм 2011 года режиссёра Оливье Орле с Эмиром Кустурицей в главной роли. Дата выхода в прокат — 21 июля. Слоган фильма: «Удивительная история дружбы».

Сюжет 
После смерти жены греческий вдовец замкнулся в себе и не желает общаться с сыном Янисом. Для него всё вокруг потеряло смысл. От жены остался только золотой крест, который стал носить его сын. Однажды, продавая ракию, мальчик забрёл на лодку, где услышал тихий писк. Это оказался неизвестный ему маленький птенец. Парень обменял его у владельца корабля на свой крестик. Вскоре он узнал, что это пеликан. Птица быстро росла, и вскоре о ней узнал отец. Узнав, на что променял сын птицу, он совсем перестал разговаривать с сыном.

Семье нужны были деньги, и отец отправился на сбор винограда, чтобы подзаработать. В это время Никостратос (так назвали пеликана) научился летать и был замечен прохожими. На остров потянулись туристы, и стали фотографироваться с пеликаном за деньги. В это же время у Яниса стали развиваться отношения с племянницей хозяина кафе Ангелики.

При очередном приезде туристов, автобус сбивает Никостратоса, он обречён на смерть. Отец Яниса увозит пеликана в море, чтобы там он спокойно умер. Янис тяжело переживает смерть своего лучшего друга. Вскоре туристические фирмы вычеркнули остров из своих предложений, и многочисленные туристы закончились.

Прошло около двух месяцев. Когда Янис и Ангелики были в кафе, Янис узнал, что его отец перестал там выпивать и совсем не заходит. Янис решил узнать, где пропадает его отец. Он обыскал его лодку и обнаружил там лекарства и белое перо. Янис проследил за отцом и увидел, что птица жива, и отец учит Никостратоса летать.

В ролях 
 Эмир Кустурица — Демосфен, отец Яниса
 Тибо Ле Геллек — Янис
 Франсуа-Ксавье Демезон — Аристотель, хозяин кафе
 Джейд-Роуз Паркер — Ангелики, племянница Аристотеля
 Геннадий Пачис — отец Козьма, настоятель монастыря

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы о птицах
Фильмы Франции 2011 года
Фильмы Греции 2011 года